Села:
 Градівка — Львівська область, Львівський район
 Градівка — Миколаївська область, Веселинівський район